Kamouraska puede referirse a:

Topónimos

( Quebec)
 Kamouraska, municipio regional de condado de Bas-Saint-Laurent.
 Kamouraska, municipio de Bas-Saint-Laurent.
 Kamouraska, antiguo condado de Quebec.
 Saint-Alexandre-de-Kamouraska, municipio de Bas-Saint-Laurent.
 Saint-Bruno-de-Kamouraska, municipio de Bas-Saint-Laurent.
 Saint-Hélène-de-Kamouraska, municipio de Bas-Saint-Laurent.
 Saint-Joseph-de-Kamouraska, municipio de parroquia de Bas-Saint-Laurent.
 Saint-Pascal-de-Kamouraska, localidad de Bas-Saint-Laurent.
 Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, circunscripción de Canadá.

Cultura 
 Kamouraska, película de 1973.